Зидды () — топоним в Таджикистане.

Населённые пункты 
 Зидды — посёлок в Пенджикентском районе Таджикистана.
 Зидды — посёлок в Варзобском районе Таджикистана.

Водные объекты 
 Зидды — река в Таджикистане.